Isac steht für:
 Isac, ein Fluss in Frankreich

Isac ist der Familienname von:
 Arantes Isaac Sarmento (* 1975), osttimoresischer Beamter
 Lidia Isac (* 1993), moldawische Popsängerin

Siehe auch:
 Isaak (Name)
 Isak